Tomáš Kučera (1948-), coureur du combiné nordique tchécoslovaque
Tomáš Kučera (1985-), céiste tchèque